— неоднозначное название (nomen ambiguum) вида рода Зверобой, опубликованное в Species plantarum К. Линнея. Использовалось по отношению к следующим видам:
 
 , также известен под названием